Plusieurs villes françaises possèdent une rue des Bateliers : 
Rue des Bateliers à Colmar ;
Rue des Bateliers à Strasbourg.
Rue des Bateliers à Montpellier ;
Rue des Bateliers à Lille